Müden :
 Müden (Aller), commune de Basse-Saxe (Allemagne).
 Müden (Mosel), municipalité du land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne).

Homonymie de toponyme